Об'єкти NGC
Піч (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1826